1490 км может означать:

 1490 км (железнодорожная будка) — поселение (железнодорожная будка) в Альшеевском районе, вошедшее в 2005 году в состав села Шафраново.
 1490 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 656919
 1490 км — остановочный пункт / пассажирская платформа участка Уфа — Абдулино в черте села Шафраново, Приволжская железная дорога. Код 617420
 1490 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 514811